South Park kan syfta på:

 South Park – en amerikansk animerad TV-serie, första gången sänd 1997
The South Park Movie: Bigger, Longer & Uncut – film från 1999
 South Park: Chef's Luv Shack – TV-spel
 South Park: The Stick of Truth – TV-spel, rollspel
 South Park Rally – racing-TV-spel
 South Park Let's Go Tower Defense Play! – Xbox Live Arcade-spel

Geografi 
 South Park, Wyoming, ort, USA

Personer
 South Park Mexican (1970?–), artistnamn för Carlos Coy, rappare från Texas